Mark Lawrence (1966-), écrivain américain et britannique ;
 Mark Lawrence (1965-), arbitre de rugby à XV sud-africain ;
 Mark Lawrence, (05.04.1971-), charpentier de nationalité britannique installé depuis 1992 en France, à Plazac dans le Périgord noir, où il est a été élu conseiller municipal, qui s’est vu refuser par deux fois la naturalisation française pour motifs économiques liés au Brexit voté en 2016.

Voir aussi